Das Bhavna Swarup Memorial 2013 war ein ITF-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Muzaffarnagar. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 16. bis 23. Februar 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Muzaffarnagar